Thiersch ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Thiersch (1939–2020), Ornithologin, siehe Adelheid Studer-Thiersch
 August Thiersch (1843–1917), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Bernhard Thiersch (1793–1855), deutscher Philologe und Lehrer
 Berta Thiersch (1888–1984), deutsche Autorin
 Carl Thiersch (1822–1895), deutscher Chirurg, Wegbereiter der plastischen Chirurgie
 Christine Schwarz-Thiersch (1908–1992), deutsche Malerin und Autorin
 Ernst Ludwig Thiersch (1786–1869), deutscher Forstmann und Politiker
 Frieda Thiersch (1889–1947), deutsche Kunstbuchbinderin
 Friedrich Thiersch (1784–1860), deutscher Philologe und Bildungsreformer
 Friedrich von Thiersch (1852–1921), deutscher Architekt und Maler
 Gabriele Thiersch (1920–2000), deutsche Malerin
 Gemma Wolters-Thiersch (1907–1994), deutsche Goldschmiedin
 Günther Thiersch (1914–1986), deutscher Maler und Objektkünstler
 Hans Thiersch (* 1935), deutscher Sozialpädagoge
 Heinrich Wilhelm Josias Thiersch (1817–1885), deutscher Philologe und Theologe
 Hermann Thiersch (1874–1939), deutscher klassischer Archäologe
 Katharina Thiersch (1938–2021), deutsche Denkmalpflegerin
 Ludwig Thiersch (1825–1909), deutscher Maler
 Mats Hugo Thiersch (* 2003), deutscher Schauspieler
 Paul Thiersch (1879–1928), deutscher Architekt
 Stephanie Thiersch (* 1970), deutsche Choreografin, Regisseurin und Medienkünstlerin
 Sven Thiersch (* 1980), deutscher Schulpädagoge und Hochschullehrer
 Urban Thiersch (1916–1984), deutscher Bildhauer

Thiersch ist:
 Thiersch (Familie), der Name einer Familie, die mehrere Architekten, Wissenschaftler und Künstler hervorbrachte

Siehe auch:
 Tiersch, Diersch